Traité de Varsovie peut faire référence :
 au traité de Varsovie de 1705, une alliance militaire entre la Pologne, la Lituanie et la Suède durant la grande guerre du Nord ;
 au traité de Varsovie de 1717, imposant la fusion de la Pologne et de la Saxe, sous la tutelle de la Russie ;
 au traité de Varsovie de 1745, une alliance entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, les Provinces-Unies et la Saxe-Pologne afin de défendre la Pragmatique Sanction lors de guerre de Succession d'Autriche ;
 au traité de Varsovie de 1768 (), garantissant les droits des minorités religieuses ;
 au traité de Varsovie de 1773, entre la Pologne et l'Autriche sur le fait que la nouvelle frontière de la Pologne devait suivre le cours de la Podhorze, rivière qui s'avéra inexistante ; également traité entre la Pologne et la Prusse, par lequel Frédéric II garantit le libre exercice de la religion aux catholiques des provinces annexées ;
 au traité de Varsovie de 1809 ;
 au traité de Varsovie de 1849, entre l'Autriche et la Russie, et définissant les modalités de l'intervention militaire de cette dernière en Hongrie et en Galicie ;
 au traité de Varsovie de 1920, alliance militaire et économique entre la deuxième république de Pologne et la République populaire ukrainienne lors de la Guerre soviéto-polonaise ;
 au traité de Varsovie de 1955, plus connu sous le nom de « Pacte de Varsovie » ;
 au traité de Varsovie de 1970 garantissant la frontière entre l'Allemagne et la Pologne sur la ligne Oder-Neisse ;
 au traité de Varsovie de 1990, accord entre la Pologne et l'Allemagne entérinant définitivement le fait que la frontière entre les deux pays est la ligne Oder-Neisse.